LINQ ou Linq peut désigner :

 un jeu  de société : Linq ;
 L'abréviation de Language Integrated Query ;
 Linq, un groupe d’idoles japonaises formé en .